Thurber – comunità non incorporata della contea di Erath, Texas, Stati Uniti

Persone 
 Delos Thurber – altista statunitense
 James Thurber – giornalista, fumettista, scrittore, novellista e umorista statunitense
 Rawson Marshall Thurber – regista, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense